Лайос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтес-де-Толедо. Занимает площадь 19 км². Население — 526 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 13 км.

Покровителем города считается Кристо Сантисимо дель Буэн Камино.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Diputación de Toledo

Муниципалитеты Толедо